Gary Roach ist der Name folgender Personen:

* Gary Roach (Eishockeyspieler) (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler 
 Gary D. Roach (* 1964), US-amerikanischer Filmeditor
 Gary F. Roach (* 1933), britischer Mathematiker